Villa Rica (Georgia)
Villa Rica (Cauca)